Bombon steht für:
 Bombon (Philippinen), eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Camarines Sur
 Bombon (Seine-et-Marne), eine Gemeinde im Département Seine-et-Marne in Frankreich
 Bombon (Film), einen Film mit Dogo Argentino